Goresky est un nom porté notamment par :
 Mark Goresky (né en 1950), mathématicien canadien ;
  (1932–1996),  physicien canadien ;
  (1902–1999), personnalité politique canadienne ;